

Senatoren

Quellen 
 Staats-Kalender der Freien Stadt Frankfurt 1826. S. 17–20

Politik 1826
1826